Marilyn Manson (band), een Amerikaanse band
Marilyn Manson (zanger), de leadzanger van deze band